Jméno Miroslav Brož má více osobností:

 Miroslav Brož – český evangelický teolog a senior Královéhradeckého seniorátu
 Miroslav Brož (dirigent) – slovenský hudební skladatel, dirigent bratislavského TOČRu